Black Isle Studios (BIS) — компания-разработчик компьютерных ролевых игр (CRPG). Основана Фергусом Уркхартом в 1996 году, являлась подразделением компании Interplay Entertainment. Названа в честь одноименного полуострова в Шотландии, родины Фергуса; это название было принято лишь в 1998 году. Располагалась в Лос-Анджелесе, США. Black Isle наиболее известна разработкой Fallout и Planescape: Torment.

В начале декабря 2003 года, перед банкротством, Interplay уволила сотрудников Black Isle. Многие работники Black Isle перешли в Obsidian Entertainment, Troika Games и BioWare. Подразделение официально закрыто 9 декабря 2003 года.

В конце августа 2012 года компания Interplay объявила о намерении заново открыть Black Isle Studios, которая, предположительно, займётся портированием игр старой студии на iOS и Android.

Игры Black Isle Studios 
 Fallout (1997)
 Fallout 2 (1998)
 Planescape: Torment (1999)
 Icewind Dale (2000)
 Icewind Dale: Heart of Winter (2001)
 Icewind Dale: Heart of Winter: Trials of the Luremaster (2001)
 Icewind Dale II (2002)
 Lionheart: Legacy of the Crusader (2003)
Baldur's Gate: Dark Alliance II (2004)

Black Isle Studios также помогала в разработке нескольких CRPG, изданных Interplay. В их числе серия Baldur’s Gate для Windows и Mac OS и Baldur’s Gate: Dark Alliance для игровых консолей. Black Isle издавала серию Baldur’s Gate, поэтому многие ошибочно считают компанию разработчиком серии, но серию Baldur’s Gate разработала BioWare, которой, в свою очередь, ошибочно приписывают авторство серии Icewind Dale. Также, Black Isle участвовала в разработке игры Lionheart: Legacy of the Crusader (2003), где выполняла роль консультанта, помогая компании Reflexive Entertainment, частично состоящей из бывших сотрудников Black Isle Studios.

Кодовые имена проектов 
Black Isle Studios давала своим проектам кодовые имена по фамилиям президентов и вице-президентов США.

 Проект «Кинг» — Stonekeep II, отменён в 2001 году
 Проект «Адамс» — Icewind Dale: Heart of Winter (2001)
 Проект «Вашингтон» — Black Isle's TORN, анонсирован и отменён в 2001 году
 Проект «Мэдисон» — Icewind Dale: Heart of Winter: Trials of the Luremaster (2001)
 Проект «Монро» — Icewind Dale II (2002)
 Проект «Квинси» — Lionheart; шутка Фергуса Уркхарта, президента США с такой фамилией никогда не было, а Lionheart разрабатывался не BIS. Другое кодовое имя — Fallout Fantasy.
 Проект «Джексон» — Baldur’s Gate: Dark Alliance II
 Проект «Джефферсон» — неофициально известен как Baldur’s Gate 3: The Black Hound; проект упоминался уже в 2001 году; отменён в 2003 году
 Проект «Ван Бюрен» (в среде поклонников Fallout также имеет хождение вариант «Ван Бурен») — несостоявшийся Fallout 3, отменён в 2003 году, в 2004 году права на разработку игры были переданы компании Bethesda Softworks

Примечания

Ссылки 
 Absolute Games: «Black Isle Studios — R.I.P.» — новость от 9 декабря 2003 года о закрытии
 Сайт Obsidian Entertainment

Производители компьютерных игр США
Компании, упразднённые в 2003 году
Появились в 1996 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту